J37 steht für:

 J37, das Pseudo-Rhombenkuboktaeder, einen geometrischen Körper
 Saab 37 Viggen, ein schwedisches Kampfflugzeug

Abkürzung